Der Mahindra XUV 700 ist ein Sport Utility Vehicle des indischen Automobilherstellers Mahindra & Mahindra Limited.

Geschichte 
Mahindra stellte das Fahrzeug zusammen mit einem neuen Herstellerlogo im August 2021 vor. Zugleich begann der Verkauf einer fünfsitzigen Version in Indien. Es sind vier Ausstattungsvarianten erhältlich. Später soll noch eine siebensitzige Version folgen. Als Konkurrenzmodelle werden unter anderem der Tata Safari und der Hyundai Alcazar genannt.

Technische Daten 
Angetrieben wird der XUV 700 entweder von einem 2,0-Liter-Ottomotor mit 147 kW (200 PS) oder einem 2,2-Liter-Dieselmotor mit 114 kW (155 PS) oder 136 kW (185 PS).

Weblinks 

 Offizielle Website (englisch)

Einzelnachweise 

Kombi